Le sigle OIV peut désigner :
 Opérateur d'importance vitale, dans le domaine de la défense française ;
 Organisation internationale de la vigne et du vin, dans le domaine de la viticulture.
Sigle de 3 caractères